Siestrzewitowski – polskie nazwisko
 Paweł Siestrzewitowski herbu Leszczyc – sędzia ziemski (XVIII w.)
 Ewelina Siestrzewitowska (ur. 1985) – polska architektka

Zobacz też: Siestrzewitowscy herbu Leszczyc